Somali kan syfta på

Somali (region) – en av nio regioner (kililoch) i östra Etiopien 
Somali (kattras) – en medelstor, semilånghårig kattras
Språket somaliska (af-Soomaali på somaliska)